Хания:

 Хания, Исмаил (род. 1963) — один из лидеров палестинского Исламского движения сопротивления («Хамас»).
 Хания, Ютака (1909—1997) — японский писатель и литературный критик, представитель первой волны послевоенной японской литературы.
 Хания Фархи (1960—2017) — российская эстрадная певица, актриса и композитор.

См. также 
 Ханья (значения)